Zepeda ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea-Mea Zepeda (* 1995), österreichische Cricketspielerin
 Francisco Zepeda (1532–1602), spanischer Ordensgeistlicher und Missionar, siehe Francisco Cepeda (Missionar) 
 Hermenegildo Zepeda Fernández (1804–1880), nicaraguanischer Politiker, Director Supremo 1845 bis 1847
 José Zepeda (1784–1837), nicaraguanischer Politiker, Director Supremo 1835 bis 1837
 José de Jesús Martínez Zepeda (* 1941), mexikanischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Irapuato
 Lorenzo Zepeda (1813–1858), salvadorianischer Politiker
 Miguel Zepeda (* 1976), mexikanischer Fußballspieler
 Ofelia Zepeda (* 1952), US-amerikanische Autorin und Hochschullehrerin
 Sonia Zepeda (* 1981), salvadorianische Schachspielerin

Siehe auch:
 Cepeda